Wägli ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Wägli (1934–2019), Schweizer Leichtathlet
 Hans G. Wägli (1947–2019), Schweizer Bahnexperte